Poniższa lista przedstawia trzęsienia ziemi w 2013 roku o magnitudzie przynajmniej 6 lub słabsze, jeśli są godne uwagi z innych powodów.

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień